Bagualia – рід завроподів з клади Eusauropoda, що існував у ранньому юрському періоді близько 179 млн років тому. Фрагментарні рештки 4 особин знайдено на території Аргентини.

Описано один вид – Bagualia alba. Родова назва походить від каньйону Bagual, де знайдені рештки. В іспанській мові "bagual" це "дикий кінь". Видова назва alba від іспанського "світанок", алюзія на давній вік решток.

Після глобального потепління у тоарському віці майже всі клади завроподів, крім Eusauropoda, вимерли. Пізніші завроподи, як Bagualia, показують риси, які могли бути критичними для виживання у новому середовищі. Довгі шиї збільшують висоту проміжку, в якому можна скубати рослинність. Велике тіло (більше 5 тонн) пов'язане зі збільшенням травного тракту і здатністю перетравлювати твердіші рослинні волокна. Сильні щелепи, великі й широкі зуби з товстою емаллю теж були пристосуванням для перетирання твердіших волокон.

Таксономічне положення роду згідно з авторами першоопису:

Примітки 

Завроподи
Динозаври юрського періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2020